1838-as esztergomi árvíz
 1838-as pesti árvíz